«Флора» () — станция на Линии А пражского метрополитена.

История и происхождение названия 
Выходит на Palac Flora. Станция была открыта 19 декабря 1980 года в составе второго пускового участка линии А «Náměstí Míru — Želivského». Стоимость строительства станции составила 254 миллиона чехословацих крон.

Характеристика станции

Ссылки 
 Информация о станции, в том числе фотографии, на сайте metroweb.cz Проверено 12 января 2009 г.

Станции Пражского метрополитена
Линия A Пражского метрополитена
Станции метрополитена, построенные в 1980 году